Randenburg ist der Name folgender Burgen:

 Randenburg (Spessart), bei Alzenau in Bayern, Deutschland
 Randenburg (Randen), bei Schleitheim im Kanton Schaffhausen, Schweiz
 Randenburg, heute Burg Alt-Waldeck, bei Tegernau, Gemeinde Kleines Wiesental im Landkreis Lörrach in Baden-Württemberg